Chökyi Dragpa (tib. chos kyi grags pa) bezeichnet folgende Personen:
 Dharmakirti
 Düsum Khyenpa
 Geshe Chökyi Dragpa (1898–1972)